7-й стрелковый полк может означать:

 7-й стрелковый полк (1808)
 Финляндский 7-й стрелковый полк